Вале́рий Алекса́ндрович Гаври́лин (17 августа 1939, Вологда — 28 января 1999, Санкт-Петербург) — советский и российский композитор, автор симфонических и хоровых произведений, песен, камерной музыки, музыки к кинофильмам. Лауреат Государственной премии СССР (1985). Народный артист РСФСР (1985).

Биография 
Родился в Вологде, семья жила в городе Кадников Сокольского района Вологодской области. Мать работала директором Кадниковского детского дома, а отец был заведующим районного отдела народного образования (РОНО) в городе Сокол. Отец вскоре после рождения сына в 1941 году погиб на войне.

Впоследствии жил с матерью в селе Перхурьево Кубено-Озерского района Вологодской области, учился в школе в селе Воздвиженье (через дорогу) до 1950 года. Мать была осуждена, и ребёнок попал в детский дом в Октябрьском районе Вологды, учился в средней мужской школе № 9, занимался в хоре, играл в оркестре народных инструментов, учился на фортепиано под руководством Татьяны Дмитриевны Томашевской и пробовал сочинять. Закончив 7 классов средней школы, поступил в Вологодское музыкальное училище на дирижёрско-хоровое отделение. В это время в училище работала Государственная экзаменационная комиссия, возглавляемая доцентом Ленинградской консерватории Иваном Михаловичем Белоземцевым, который его прослушал и рекомендовал к поступлению в Ленинградскую специальную музыкальную школу-десятилетку при консерватории. В 1953 году был принят в эту школу в класс кларнета (педагог Михаил Юшкевич) в 7-й класс и сразу же стал заниматься композицией у Сергея Вольфензона и игрой на фортепиано у Елены Гугель.

В 1958 поступил в консерваторию, которую окончил в 1964 году по специальности музыковеда-фольклориста (руководитель — профессор Рубцов) и по классу композиции профессора Евлахова. У него же после окончания консерватории занимался в аспирантуре.

С 1964 года вёл класс композиции в Музыкальном училище при Ленинградской консерватории. С 1965 года — член СК СССР.
Скончался незадолго до 60-летия в результате третьего инфаркта; похоронен в Санкт-Петербурге на Литераторских мостках Волкова кладбища.

Творчество 
Для творчества Гаврилина характерны русская напевность и лиризм. Им введены новые формы хорового музицирования, основанные на синтезе академических и бытовых жанров. С «Русской тетрадью» он вошёл в музыку в 1960-е годы, в период так называемой второй неофольклорной волны, своеобразной параллели творчеству русских писателей-«деревенщиков». В «Русской тетради» и в «Военных письмах» он воплотил образ северо-русской крестьянки, а в вокальном цикле «Вечерок» создал портрет своеобразной Гретхен русской провинции.

Как эстетика, так и стиль композитора — пример неоромантических тенденций в русской музыке. Это проявлялось прежде всего в тяготении к излюбленному романтиками жанру песни, в эстетизации и утончённой разработке простых песенных форм. Из песен складываются камерные вокальные циклы, вокально-симфонические поэмы. Композиционно им близки и своеобразные песенные «действа» — найденная композитором форма музыкально-поэтического театра. В «действах» угадывается отдалённая связь с народными музыкальными представлениями, традиции «играть» песню, есть в них и психологическая тонкость вокальных циклов. Имеют они условный сюжет, обычно сводящийся к какой-нибудь одной драматической ситуации. «Действа» разнообразны по содержанию, по своей жанровой природе. Так, «Свадьба» (либретто В. А. Гаврилина и А. Шульгиной) и «Пастух и пастушка» (по Виктору Астафьеву) ближе к психологической драме, а представление и песенки из старой русской жизни «Скоморохи» (слова В. Коростылёва) — образец социальной сатиры. В хоровой симфонии-действе «Перезвоны» сатирический элемент переплетён с мифологическим, со сказочной фантастикой, с аллегорией, с драматической темой суда личной совести перед лицом смерти.

В инструментальной музыке большое место заняли программная миниатюра, характерные и жанровые пьесы, составляющие его оркестровые сюиты и дивертисменты. Вокальный по природе талант композитора отличается неповторимой, собственной интонацией. Как и у любимых им ранних романтиков, у Гаврилина — культ мелодии. Свежий, первозданный песенный мелодизм — душа его музыки.

Музыка Гаврилина вся, от первой до последней ноты, напоена русским мелосом, чистота её стиля поразительная. Органическое, сыновнее чувство Родины — драгоценное свойство этой музыки, её сердцевина. Из песен и хоров Гаврилина встаёт вольная, перезвонная Русь. Но это совсем не любование экзотикой и архаикой, не музыкальное «штукарство» на раритетах древнего искусства. Это — подлинно. Это написано кровью сердца. Живая, современная музыка глубоко народного склада, и — самое главное — современного мироощущения, рождённого здесь, на наших просторах.

Литературное наследие 
Литературное наследие Гаврилина — критические статьи, эссе, вступительные слова, выступления, интервью — раскрывает ещё одну грань его яркой личности. «Он писал и говорил о высокой миссии искусства — особенно музыки — в жизни народа, о композиторах (Глинке, Мусоргском, Свиридове), исполнителях (Заре Долухановой, Мравинском, Рихтере), о поэтах и писателях (Николае Рубцове, Василии Шукшине, Викторе Астафьеве), об актёрах, о фольклоре, о бардовской песне и современной эстраде, о музыкальном восприятии и музыкальном просвещении, о нравственности, экологии и о многом другом, писал всегда темпераментно и увлекательно, в яркой образной и доходчивой форме. Его статьи и эссе, выступления по радио и телевидению, интервью с ним отличаются глубиной мысли, четко сформулированной позицией и собственным блистательным литературным стилем»

Знаток и тонкий ценитель русского литературного слова Георгий Свиридов писал Гаврилину:

Гаврилин ориентировался на лучшие образцы отечественной и мировой музыкальной критики — Бориса Асафьева, Ромена Роллана. «Существенно отличаются статьи от большого числа работ, которые пишутся музыковедами для музыковедов и в которых излагаются многие важные и интересные мысли — как бы схемы анализа, поднявшиеся до интересных научных обобщений, однако не обретшие той художественной и литературной формы, в какой они были бы доступны широкому кругу интересующейся музыкой публики.»

Сочинения

Балеты 
 Анюта, балет в 2 действиях, либретто А. А. Белинского по А. П. Чехову. постановка В. В. Васильева . Первое исполнение 21.01.1986
 Дом у дороги, балет в 1 действии, либретто А. А. Белинского по поэме А. Т. Твардовского (1984)
 Подпоручик Ромашов по А. И. Куприну (1985)
 Женитьба Бальзаминова по А. Н. Островскому (1989)

Оперы 
 Моряк и рябина (1968)
 Семейный альбом (1969)
 Пещное действо (1970)

Произведения для музыкального театра 
 Так женился Копачи, музыкальная комедия в 1-м действии по пьесе Л.Таби

Симфонические произведения 
 Тараканище,
 Увертюра C-dur для симфонического оркестра (1964)
 Адажио для струнного оркестра (1964)
 Свадебная, симфоническая сюита № 1 (1967)
 Театральный дивертисмент, симфоническая сюита № 2 (1969)
 Русская, симфоническая сюита № 3 (1970)
 Французская, симфоническая сюита № 4 (1973)
 Портреты, симфоническая сюита № 5 (1979)
 Памяти Батюшкова, вальс для симфонического оркестра (1981)
 Анюта, симфоническая сюита № 6 (1982)
 Дом у дороги, симфоническая сюита № 7 (1984)

Камерно-вокальные произведения 
 О любви, вокальный цикл для голоса и фортепиано на сл. В. Шефнера (1958)
 Сатиры, вокальный цикл для голоса и фортепиано на сл. A. Григулиса (1959)
 Немецкая тетрадь № 1, вокальный цикл для голоса и фортепиано на сл. Г. Гейне (1961)
 Русская тетрадь, вокальный цикл для голоса и фортепиано на народные тексты (1964, Государственная премия РСФСР имени М. И. Глинки в 1965) 1. Над рекой стоит калина 2. Страдальная («Что, девчоночки, стоите…») 3. Страдальная («Зорю видно…») 4. Зима 5. Сею-вею 6. Дело было на гулянке 7. Страдания («Ой, не знаю, не знаю, не знаю я…») 8. В прекраснейшем месяце мае.

 Марина на слова М. Цветаевой (1967)
 Времена года вокальный цикл для голоса и фортепиано на народные слова и стихи С. Есенина (1969)
 Пьяная неделя , вокальный цикл для голоса и фортепиано. Слова народные
 Три песни Офелии по В. Шекспиру, пер. Б. Пастернака (1971)
 Немецкая тетрадь № 2, вокальный цикл для голоса и фортепиано на сл. Г. Гейне (1972)
 Вечерок, вокальный цикл для двух голосов и фортепиано. ч. 1 «Альбомчик», слова народные, А. Шульгиной и В. Гаврилина (1973); ч. 2 «Танцы, письма, окончание», слова С. Надсона, И. Бунина, А. Ахматовой, А. Шульгиной и В. Гаврилина (1975)
 Немецкая тетрадь № 3 , вокальный цикл для квартета голосов и фортепиано на сл. Г. Гейне (1976) — не реализована
 Город спит, на слова А. Шульгиной (1978)
 Простите меня, на слова А. М. Володина (1983)

Вокально-симфонические произведения 
 Скоморохи, действо для солиста, мужского хора, балета и симф. оркестра. Слова В. Н. Коростылева (1967 г. — 1-я редакция, 1970 г. — 2-я редакция, 1986 г. — 3-я редакция)
 Военные письма, вокально-симфоническая поэма для солистов, детского и смешанного хоров и симфонического оркестра. Слова А. Шульгиной (1972 г.)
 Земля, вокально-симфонический цикл для свободного состава хора, солиста и симфонического оркестра. Слова А. Шульгиной (1974 г.). Цикл посвящён памяти тракториста Анатолия Мерзлова. Песня «Мама» из этого цикла исполнялась также отдельно, например, Большим детским хором Всесоюзного радио и Центрального телевидения и его солисткой Маргаритой Суханкиной.
 Здравица («Апофеоз»), кантата для смешанного хора и симфонического оркестра, слова В. Максимова (1977 г.)
 Заклинание, кантата для женского хора и симфонического оркестра. Слова А. Шульгиной (1977 г.)
 Свадьба, действо для солистки, смешанного хора, балета и симфонического оркестра. Слова народные, А. Шульгиной и В. А. Гаврилина. (1978—1982)
 Перезвоны (По прочтении В. М. Шукшина), хоровая симфония-действо для солистов, смешанного хора, гобоя, ударных и чтеца. Слова народные, А. Шульгиной и В. А. Гаврилина (1978—1982). Первое исполнение 17.01.1984 в Ленинградской филармонии.

 Пастух и пастушка, действо для солистов, большого хора, смешанного инструментального ансамбля. По В. Астафьеву (1983 г.), не осуществлено до конца.

Хоровые произведения (a cappella) 
 Люди мира (на слова С. Васильева) (1962)
 Мы говорили об искусстве, кантата для смешанного хора a cappella на собственные слова (1963)
 Памяти павших, хоровой цикл (1963)
 Дон капитан, концертное рондо для смешанного хора, слова Р.Баранниковой (1969)
 Припевки, для смешанного хора, слова народные (1972)

Камерно-инструментальные произведения 
 Три струнных квартета (1960, 1962, 1964)
 Адажио в полифоническом стиле (1964)
 Поэма для скрипки и фортепиано (1963)
 Соната для скрипки и фортепиано (1964)
 Соната для фортепиано (1964)
 Сочинения для фортепиано в 2 руки (три тетради)
 «Зарисовки» (цикл из 18 программных пьес) для фортепиано в 4 руки (1970-е гг.) (CD с записью всех пьес в исп. Норы Новик и Раффи Хараджаняна — Рига-СПб)

Прочее 
 Музыка к спектаклям (36): «Так женился Копачи», «Походный марш», «Бронепоезд 14-69», «После казни прошу», «Через 100 лет в Берёзовой роще», «Две зимы и три лета», «Преступление и наказание», «С любимыми не расставайтесь», «Шаги командора», «Свои люди — сочтёмся», «Над светлой водой», «Три мешка сорной пшеницы», «Черемуха». и др. (1959—1977)
 Песни для голоса и ф-но, инструментального ансамбля или эстрадно-симфонического оркестра.
 Поэма № 426 для солиста, инструментального ансамбля, ЭВМ 328-RS и магнитофона

Фильмография 
  — На диком береге (Реж. А. М. Граник)
  — Источник (Реж. А. М. Граник)
  — В день свадьбы (Реж. Вадим Михайлов)
  — Василий Меркурьев (телефильм, Реж. В. С. Бычков)
  — Счастье Анны (Реж. Ю. А. Рогов)
  — Месяц август (Реж. В. В. Михайлов)
  — Театральные истории (Реж. А. А. Белинский)
  — Рыцарь из Княж-города (Реж. В. В. Михайлов)
  — Пристань (Реж. В. Сорокин)
  — Деревенская история (Реж. В. Е. Каневский)
  — Анюта (Реж. А. А. Белинский, В. В. Васильев)
  — «Дом у дороги» (Реж. Александр Белинский)
  — Обида (Реж. А. В. Сиренко)
  — Байка (Реж. Георгий Бурков, Г. Н. Лавров)
  — Женитьба Бальзаминова (Реж. А. А. Белинский)
  — Провинциальный бенефис (Реж. А. А. Белинский)

Звания и награды 
 Государственная премия РСФСР имени М. И. Глинки (1967) — за вокальный цикл «Русская тетрадь»
 Премия Ленинского комсомола (1980) — за вокально-инструментальные произведения «Земля», «Военные письма» и вокально-симфоническую балладу «Два брата»
 Государственная премия СССР (1985) — за хоровую симфонию-действо «Перезвоны»
 Заслуженный деятель искусств РСФСР (1979)
 Народный артист РСФСР (1985)

Память 
В 2000 году на могиле установлено надгробие (архитектор В. А. Кашин, художник Ю. И. Селивестров). В 2001 году в В Санкт-Петербурге, на доме по адресу улица Пестеля, 12 была установлена мемориальная доска (скульптор Ю. В. Евграфов., архитектор В. А. Кашин) с текстом: «В этом доме с 1980 по 1995 год жил и работал композитор Валерий Александрович Гаврилин». Мемориальная доска установлена на здании вологодской музыкальной школы № 1 и на здании бывшего вологодского интерната (Гагарина, 46).

Санкт-Петербургская детская школа искусств в 2000 году получила имя композитора, в фойе установлен бюст композитора работы скульптора Ю. В. Евграфова.
Имя Гаврилина присвоено Вологодской филармонии; под её эгидой каждые два года проходит Гаврилинский фестиваль, а также Губернаторский международный юношеский исполнительский конкурс имени Гаврилина. В Вологде существует музей «Литература. Искусство. Век XX» (филиал Вологодского государственного историко-архитектурного и художественного музея заповедника), посвящённый творчеству Валерия Гаврилина и Николая Рубцова. Именем Гаврилина названа детская музыкальная школа Кадникова.

Санкт-Петербургская консерватория учредила стипендию имени для студентов.

В память о композиторе названы улицы в Санкт-Петербурге и селе Кубенское. Имя Гаврилина присвоено малой планете Солнечной системы.

Примечания

Литература 
 Бялик М., Русская тетрадь В.Гаврилина, // Музыкальная жизнь, 1968, № 1
 Васильева Н., В. Гаврилин. Мой жанр — видимо опера. // Юность, 1968, № 5
 О музыке и не только… Записи разных лет / Сост. Н. Е. Гаврилина и В. Г. Максимов. — СПб.: Композитор Санкт-Петербург, 2003. — 344 с., ил.
 [http://www.booksite.ru/fulltext/slus/haya/serd/index.htm В. А. Гаврилин. Слушая сердцем…, Статьи. Выступления. Интервью. Сборник.] — : Композитор Санкт-Петербург — Санкт-Петербург, 2005.
 Русское в «Русской тетради» В. Гаврилина // И. Земцовский. Фольклор и композитор: теоретические этюды. — М., 1978. — С. 102—117.
 Лукьянова Н. В. «Зарисовки» В. Гаврилина и их роль в фортепианно-ансамблевой культуре СПб на рубеже XX—XXI столетий // Фортепианное искусство, Вып. I. — , Изд. РГПУ им А. И. Герцена, 2004. — с. 113—122.
 Советские композиторы и музыковеды, справочник в трёх томах. — : Советский композитор, 1978.
  Две «тетради» В. Гаврилина // Сохор А. Статьи о советской музыке. — Ленинград, 1974. — С. 170—177.
 Супоницкая К. В творческой лаборатории Валерия Гаврилина // Музыкальная академия, 2009, № 3.
 
 Тевосян А. Т. Перезвоны: жизнь, творчество, взгляды Валерия Гаврилина. — , 2009.
 Хараджанян Р. И. Единство в многообразии: О некоторых особенностях художественной личности Валерия Гаврилина (На основе многолетнего творческого и личного общения и высказываний композитора). // Музыкальное образование в современном мире. Диалог времен. Ч. 2, — : РГПУ им. А. И. Герцена, 2009. — с. 93-102.
 Христиансен Лид. Л.'' Статья в Музыкальной энциклопедии. — , 1973.

Ссылки 

 Валерий, Гаврилин. Музыка, публикации
 Биография 
 Некролог
 
 
 Гаврилин Валерий Александрович
 Распоряжение Администрации Санкт-Петербурга № 716-ра от 31.08.2001 об установки мемориальной доски В. А. Гаврилину.

Персоналии:Вологда
Персоналии:Санкт-Петербург
Выпускники Санкт-Петербургской консерватории
Оперные композиторы России
Балетные композиторы
Композиторы-песенники
Члены Союза композиторов СССР
Похороненные на Литераторских мостках